Кинематограф:
  () — фильм-мюзикл, США, реж. В.С. Ван Дайк.
 Возлюбленные (фильм, 2011) () — музыкальный фильм, Франция, Великобритания, Чехия, реж. Кристоф Оноре.
 Возлюбленные (фильм, 2014) () — фантастический триллер, США, реж. Чарли Макдауэлл.
  () — драматический фильм, Канада, реж. Энн Эмон.

См. также 
 Возлюбленная (фильм)